Примо́рские А́льпы (, ) — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный берег. Код INSEE — 06. Административный центр (префектура) — Ницца. Количество округов — 2, кантонов — 27.

Кантоны департамента Приморские Альпы до марта 2015 года 
Численность населения — 1 094 579 человек (19-е место среди департаментов, данные 2010 г.).

До марта 2015 года в составе департамента Приморские Альпы было 52 кантона, объединённых в 2 округа:

Деление на кантоны в марте 2015 года 
С марта 2015 года в составе департамента Приморские Альпы 27 кантонов, объединённых в 2 округа — Грас (супрефектура) и Ницца (префектура):

Историческая справка 
В античную эпоху существовала римская провинция с названием Приморские Альпы.

Приморские Альпы — департамент, который действовал во Франции с 1793 по 1815 гг., однако его границы не совпадали с границами нынешнего департамента, окончательно сформивавшимися лишь в 1947 году.

За всё время существования департамента количество и состав кантонов неоднократно менялся. Новая норма административного деления, созданная декретом от 24 февраля 2014 года, привела к уменьшению общего количества кантонов департамента Приморские Альпы в 2015 году с 52 до 27.

См. также 
 Коммуны департамента Приморские Альпы
 Департамент Приморские Альпы

Примечания 

 
Списки кантонов Франции по департаментам